Het Engelse woord voor vuur, en het Deense en Noorse woord voor vier.

Muziek 
 Fire (band), een Britse band
 Fire (Arthur Brown), een nummer van de psychedelische-rockband Crazy World of Arthur Brown uit 1968
 Fire (Beth Ditto), een single van Beth Ditto
 Fire (Bruce Springsteen), een nummer van Bruce Springsteen, onder andere gecoverd door de Pointer Sisters
 Fire (Dizzy Man's Band), een nummer van Dizzy Man's Band
 Fire (Sister Hazel), een EP van de Amerikaanse groep Sister Hazel
 Fire (U2), een nummer van de Ierse band U2
 Fire (Kasabian)

Film en televisie 
 Fire (film), een film uit 1996 van Deepa Mehta
 Fire (televisieserie), een Australische televisieserie
 Fire (LEXX), een planeet in de televisieserie LEXX

Overig 
 Fire (DC Comics), een personage uit DC Comics.
 Fire (Image Comics), een miniserie en graphic novel van Brian Michael Bendis.
 Fire (software), een instant-messagingcliënt voor Mac OS X.
 Fire Records, een platenlabel.
 FIRE-motor, een motortype van Fiat.
 Diverse eilanden met deze naam; zie Fire Island.

Personen met de achternaam Fire:
 Andrew Fire, Amerikaans bioloog en Nobelprijswinnaar